Маргаре́та Ти́льберг (; р. 21 ноября 1960, Уппсала) — шведский искусствовед.

Биография 
Маргарета Терезия Тильберг родилась 21 ноября 1960 года в Уппсале.

Шведский искусствовед, доцент, специалист по русскому языку и литературе. С 2016 года — старший преподаватель искусствоведения в Уппсальском университете.

В 2003 году защитила кандидатскую диссертацию по художественным исследованиям, проведенным группой по органической культуре при Государственном институте художественной культуры (ГИНХУК) в 1920-е году в Ленинграде.

Библиография

Примечания 

Искусствоведы Швеции
Историки искусства Швеции
Исследователи русского авангарда